Удав (Boa) — рід неотруйних змій з родини удавових. Типовий вид: Boa constrictor Linnaeus, 1758

Види 
Boa
 Boa constrictor Linnaeus, 1758
 Boa imperator Daudin, 1803
 можливий вид: Boa nebulosa (Lazell, 1964)
 можливий вид: Boa orophias Linnaeus, 1758

Примітки 

Роди плазунів